

Нова Монья — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Нова Монья — присілок, Селтинський район, Удмуртія